Afblussen (brand), commando dat een bevelvoerder bij de brandweer geeft tijdens brandbestrijding
 Afblussen (koken), kooktechniek waarbij een vloeistof wordt toegevoegd aan hete etenswaren